

Lokalizacje

Wsie w Anglii 
 Ash (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Ash (Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Ash (Dorset) – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Ash (Dover) – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Dover
 Ash (Sevenoaks) – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Sevenoaks
 Ash (South Somerset) – wieś w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset
 Ash (Taunton Deane) – przysiółek w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Taunton Deane
 Ash (Surrey) – wieś w Anglii, w hrabstwie Surrey, w dystrykcie Guildford

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Ash (ang. Ash Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Ash (ang. Ash Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Ash (ang. Ash Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Ash (ang. Ash Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington

Pozostałe 
 (21485) Ash – planetoida z pasa głównego asteroid

Postacie 
 Timothy Garton Ash – współczesny historyk brytyjski 
 Ash Ketchum – główny bohater serii anime Pokémon
 Ash – raper, były członek zespołu Grammatik
 Ash Landers – Antagonista w pierwszej części Kuroshitsuji

Zespoły muzyczne 
 Ash (zespół muzyczny) – zespół z Północnej Irlandii grający alternatywnego rocka
 Ash Ra Tempel – niemiecka awangardowa grupa rockowa

Informatyka 
 Debian Almquist shell (ash) – powłoka systemowa systemów uniksowych, będąca kopią Bourne shell
 American Samoa Hawaii Cable (ASH) – kabel podmorski łączący Samoa oraz Samoa Amerykańskie z Hawajami

Zobacz też 
 Aesch
 Ash Priors
 Ash Street
 Ash Wednesday
 Ash Vale